Mudi o MuDi pueden referirse a los siguientes artículos:
 Mudi, raza canina.
 MuDi, museo de arte de Argentina.